Grams steht für:

 Grams (Suchmaschine), eine Darknet-Suchmaschine

Grams ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Grams  (1752–1823), österreichischer Violinist, Theaterdirektor und Musikalienhändler
 Dirk-Alexander Grams (* 1957), deutscher Maler
 Friedbert Grams (1942–2022), deutscher Politiker (CDU)
 Jay Grams, Pseudonym des deutschen Schriftstellers Jürgen Grasmück (1940–2007)
 Natalie Grams (* 1978), deutsche Autorin und Ärztin, ehemalige Homöopathin
 Oleg Michailowitsch Grams (* 1984), russischer Handballtorwart
 Rod Grams (1948–2013), US-amerikanischer Politiker
 Siegfried Grams (1942–2014), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Grams, Bau von landwirtschaftlichen Schleppern in Sydowswiese bei Küstrin 1925 und 1934 bis 1938
 Wolfgang Grams (1953–1993), deutscher Terrorist der RAF

Siehe auch:
 Gramss
 Krams